El término bioenergética puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la bioenergética de Lowen o análisis bioenergético, un tipo de psicoterapia humanista-experiencial;
 a la bioenergética, una rama de la biología.